Carstanjen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Carstanjen (1836–1884), deutscher Chemiker
 Friedrich Carstanjen (1864–1925), deutscher Kunsthistoriker
 Max Carstanjen (1856–1934), deutscher Brückenbauer
 Wilhelm Adolf von Carstanjen (1825–1900), deutscher Bankier und Kunstsammler

Siehe auch:
 Haus Carstanjen